

Aeronautica 
 Rockwell-MBB X-31 – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X31 – modello di ThinkPad

Altro 
 X31 – sigla della Panhard & Levassor 12CV lanciata nel 1920